В Военно-воздушных силах РККА и ВС СССР существовало три 274-х истребительных авиационных полка:

 274-й истребительный авиационный полк (первого формирования)
 274-й истребительный авиационный полк (второго формирования)
 274-й истребительный авиационный полк (третьего формирования)

История переименований 
 274-й истребительный авиационный полк (первого формирования) создан в марте 1941 года, в феврале 1942 года переименован в 737-й истребительный авиационный полк, в феврале 1944 года переименован в 168-й гвардейский истребительный авиационный полк.
 274-й истребительный авиационный полк (второго формирования) сформирован 20.08.1941 года при 4-м запасном истребительном авиаполку (г. Курск) на самолётах МиГ-3. До конца войны не менял своего наименования.
 274-й истребительный авиационный полк (третьего формирования) сформирован 1 февраля 1951 года в Кубинке Московской области. В 1960 году переименован в 274-й истребительно-бомбардировочный авиационный полк, в ноябре 1976 года - в 274-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков.  Принимал участие в войне в Афганистане, расформирован в составе ВВС России в 1993 году.